

Persone
 Emiliano Giglioli (1985) – pallavolista italiano
 Enrico Giglioli (1845-1909) – zoologo e antropologo italiano
 Giulio Giglioli (1886-1957) – archeologo, docente e politico italiano
 Italo Giglioli (1852-1920) – chimico e docente italiano

Altro
 Giglioli – cognome italiano
 Palazzo Giglioli – edificio novecentesco di Ferrara
 Villa Schiatti Giglioli o Villa Giglioli – edificio storico situato a Ficarolo, in provincia di Rovigo